Okanogan può riferirsi a:
Okanogan – nativi americani anche chiamati Syilx
Okanogan od Okanagan – fiume dell'America del Nord 
Okanogan – città statunitense nello Stato di Washington